Вячеслав Викторович Селуянов (род. 15 декабря 1986, Уфа) — российский хоккеист, защитник казахстанского клуба «Иртыш». Воспитанник уфимского хоккея. Брат Александра Селуянова.

Карьера 
Вячеслав Селуянов начал свою профессиональную карьеру в 2004 году в составе родного уфимского «Салавата Юлаева», выступая до этого за его фарм-клуб. В своём дебютном сезоне Вячеслав провёл на площадке 46 матчей, в которых он набрал 2 (0+2) очка. Тем не менее, в последующие годы Селуянов стал терять место в основном составе уфимцев, и 18 декабря 2006 года он перешёл в тольяттинскую «Ладу».

Однако в новом клубе Вячеславу закрепиться не удалось — за оставшуюся часть сезона он сыграл лишь в одном матче, поэтому в межсезонье Селуянов покинул команду и подписал контракт с нефтекамским клубом Высшей лиги «Торос». В сезоне 2007/08 Вячеслав стал самым результативным защитником клуба, в 53 проведённых матчах отметившись 23 (10+13) набранными очками.

Благодаря своей успешной игре, летом 2008 года он вернулся в «Салават Юлаев», однако большую часть сезона вновь провёл в фарм-клубе уфимской команды. Сезон 2009/10 Селуянов снова провёл в «Торосе», в 61 матче записав на свой счёт 15 (4+11) результативных баллов, после чего руководство уфимского клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на два года. Тем не менее, в самом начале сезона 2010/11 Вячеслав вновь был командирован в Нефтекамск, где набрал 9 (2+7) очков в 48 матчах.

12 августа 2011 года Селуянов покинул Уфу и заключил соглашение с екатеринбургским «Автомобилистом».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 3 марта 2017 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Лада»‏
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Дебрецен»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Дукла» Михаловце
Игроки ХК «Иртыш»